New Amsterdam ist der Name folgender Orte:
 New Amsterdam (Guyana), Stadt in East Berbice-Corentyne, Guyana
 New Amsterdam (Indiana), Ort im Harrison County, Indiana, USA
 New Amsterdam (Wisconsin), Ort im La Crosse County, Wisconsin, USA
 Nieuw Amsterdam (Drenthe), Ort in den Niederlanden 

New Amsterdam steht für:
 New Amsterdam (Fernsehserie, 2008), amerikanische Fernsehserie
 New Amsterdam (Fernsehserie, 2018), amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Nieuw Amsterdam (Begriffsklärung)
 Amsterdam (Begriffsklärung)